

Persone 
 Buffalo Bill – militare, cacciatore e attore statunitense
 Buffalo Bill (Jame Gumb) – personaggio immaginario del romanzo Il silenzio degli innocenti, di Thomas Harris

Cinema e televisione 
 Buffalo Bill – serial cinematografico muto del 1922
 Buffalo Bill – film del 1944 diretto da William A. Wellman
 Buffalo Bill – serie televisiva statunitense del 1983

Musica 
 Bufalo Bill – album di Francesco De Gregori del 1976
 Bufalo Bill/Atlantide – singolo di Francesco De Gregori del 1976
 Buffalo Bill – singolo di Eminem del 2009
 Bufalo Bill – gruppo musicale finlandese

Altro 
 Buffalo Bill – rivista di fumetti francese

Pagine correlate 
 Buffalo Bills (disambigua)